Pompeji kan syfta på:

 Pompeji – en antik stad i nuvarande kommunen Pompei i Kampanien, Italien
 Pompejis pelare – romersk kolonn i Alexandria i Egypten
 Pompejis sista dagar – en roman från 1834 av den engelske författaren Edward Bulwer-Lytton

Se även
 Pompei – en kommun i provinsen Neapel i regionen Kampanien i Italien